Anísio Bichara é um compositor de música popular brasileira.

Discografia 
 A Fonte dos desejos
 A minha cascata
 A Vila não morreu (c/ Aldacir Louro e Coló)
 Abandono cruel (c/ Luis Soberano)
 Abrigo
 Ana Maria (c/ Luis Soberano)

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro